Шарпей — многозначный термин.

 Шарпей — порода сторожевых и охотничьих собак.

 Шарпей, Уильям  (1802—1880) — английский анатом, физиолог и педагог.
  (1850—1935) — английский физиолог.

См. также 
 Шарпей Эванс — персонаж Классного мюзикла.